Ершовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи, СССР и Российской Федерации:

Существующая
 Ершовская волость — в Псковской области

Упразднённые
 Ершовская волость (Чембарский уезд) — в составе Пензенской губернии, Чембарский уезд
 Ершовская волость (Осинский уезд) — в составе Пермской губернии, Осинский уезд
 Ершовская волость (Вольский уезд) — в составе Саратовской губернии, Вольский уезд
 Ершовская волость (Камышинский уезд) — в составе Саратовской губернии, Камышинский уезд
 Ершовская волость (Егорьевский уезд) — в составе Рязанской губернии, Егорьевский уезд